Desa Somokaton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Somokaton (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 110,53), Jawa Tengah, 
 Desa Somokaton (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 110,30), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar